Omate TrueSmart — устройство в виде наручных часов от компании Omate.

История 
Средства на проект были собраны через краудфандинговый сайт Kickstarter. Вместо необходимых $100,000 было собрано $1,032,352

Характеристики 
 Экран: 1.54" TFT дисплей, 240 × 240 пикселей
 Процессор: Двухъядерный ARM Cortex-A7 — 1.3 GHz
 Память: 4 GB (поддерживает SD)
 Операционная система: Android 4.2 с Omate UI 2.0
 Беспроводная связь: Bluetooth 4.0
 Датчики: Акселерометр и гироскоп
 Батарея: 600 мАч
 Водонепроницаемость: IP 67
 Размеры (ДхШхТ): 45х45х14

См. также 
 Samsung Galaxy Gear
 Sony SmartWatch

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Умные часы